IDZ steht für:
 Index Deutschsprachiger Zeitschriften des Gemeinsamen Bibliotheksverbunds über etwa 100.000 Artikel aus 195 deutschsprachigen Zeitschriften der Jahre 1750 bis 1815
 Informations- und Dokumentationszentrum Sekten/Psychokulte
 Institut der Deutschen Zahnärzte
 Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft – Thüringer Dokumentations- und Forschungsstelle gegen Menschenfeindlichkeit, Jena
 Internationales Design Zentrum Berlin
 Internationales Diakonatszentrum
 Informations- und Dokumentationszentrum der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik
 Interdigitierende dendritische Zelle, siehe Dendritische Zelle #Interdigitierende dendritische Zellen

IdZ steht für:
 Infanterist der Zukunft

i.d.Z. steht für:
 in diesem Zeitraum
 in diesem Zusammenhang

Abkürzung